Николай Белобородов:
 Белобородов, Николай Иванович (1828—1912) — российский гармонист, педагог, дирижёр, аранжировщик, создатель хроматической гармони.
 Белобородов, Николай Макарович (1930—2010) — старший пилот-инспектор летно-штурманского отдела Тюменского управления гражданской авиации, Герой Социалистического Труда.
 Белобородов, Николай Николаевич (род. 1969) — российский тренер по лёгкой атлетике (метание молота).